Une pyxide est à l'origine une forme de vase grec servant de boîte ou de coffret :
 pyxide, boîte où l'on conserve l'eucharistie ;
 Pyxide d'al-Mughira, célèbre pot à fard de l'Al-Andalus.
 Par analogie, on appelle pyxide un fruit sec déhiscent par une ouverture circulaire, comme un couvercle de boîte.
 Ce nom désigne aussi deux espèces de tortues malgaches du genre Pyxis : la pyxide arachnoïde et la pyxide à queue plate.